Carlos Taibo ist der Name folgender Personen:

* Carlos Taibo (Schriftsteller) (* 1956), spanischer Schriftsteller 
 Carlos Taibo (Produzent), spanischer Filmproduzent